Николай Чеботарёв:
 Чеботарёв, Николай Григорьевич (1894—1947) — советский математик, алгебраист, член-корреспондент АН СССР.
 Чеботарёв, Николай Ефимович (1884—1972) — деятель украинского национального движения, создатель «Слободского Коша Украины».
 Чеботарёв, Николай Николаевич (1903—1964) — нарком целлюлозной и бумажной промышленности СССР.